La Tramontana, periodich polític vermell, publicació anarquista catalana de finals del segle XIX
 La Tramontane, premsa local nord-catalana.